Kraig Nienhuis, kanadski hokejist, * 9. maj 1961, Sarnia, Ontario, Kanada.

Nienhuis je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral tri sezone za moštvo Boston Bruins. V sezonah 1994/1995 in 1995/1996 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, igral pa je še v avstrijski, nemški, italijanski in britanski ligi. V svoji karieri je igral tako za kanadsko, kot tudi avstrijsko reprezentanco.

Pregled kariere

|-
| R.P.I.
| NCAA
| 82/83
|
| 24
| 9
| 11
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| R.P.I.
| NCAA
| 83/84
|
| 35
| 10
| 12
| 22
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| R.P.I.
| NCAA
| 84/85
|
| 36
| 11
| 10
| 21
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 85/86
|
| 70
| 16
| 14
| 30
| -10
| 37
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 14
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 86/87
|
| 54
| 10
| 17
| 27
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 86/87
|
| 16
| 4
| 2
| 6
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 87/88
|
| 36
| 16
| 17
| 33
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 87/88
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 88/89
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Uzwil
| Nationalliga B
| 88/89
|
| 12
| 11
| 14
| 25
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Nationalliga B
| 88/89
|
| 6
| 8
| 9
| 17
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| 1. Bundesliga
| 88/89
|
| 35
| 23
| 28
| 51
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| 1. Bundesliga
| 89/90
|
| 13
| 7
| 4
| 11
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 30
| 31
| 22
| 53
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 90/91
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 91/92
|
| 43
| 35
| 28
| 63
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 92/93
|
| 48
| 40
| 46
| 86
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Klagenfurter AC
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 33
| 19
| 27
| 46
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
| 36
| 53
| 38
| 91
|
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 9
| 10
| 19
|
| 8
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
| 33
| 31
| 25
| 56
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| DEL
| 96/97
|
| 48
| 10
| 16
| 26
|
| 79
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|-
| Nottingham Panthers
| Express Cup (UK)
| 97/98
|
| 15
| 10
| 9
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nottingham Panthers
| B + H Cup
| 97/98
|
| 12
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nottingham Panthers
| Super liga
| 97/98
|
| 27
| 11
| 15
| 26
|
| 35
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 8
|-
| HC Milano
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Serie A
| 98/99
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Port Huron Border Cats
| UHL
| 98/99
|
| 29
| 15
| 22
| 37
| +18
| 12
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Port Huron Border Cats
| UHL
| 99/00
|
| 37
| 13
| 22
| 35
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Port Huron Border Cats
| UHL
| 00/01
|
| 16
| 9
| 10
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |775
| bgcolor="#7FFF00" |422
| bgcolor="#7FFF00" |439
| bgcolor="#7FFF00" |861
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |954
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |40
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti EC KAC
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Nottingham Panthers
Hokejisti HC Milano